WKB peut faire référence à :
 Wentzel - Kramers - Brillouin, une méthode d'approximation en mathématiques ;
  ;
 Well-known binary, équivalent binaire du format Well-known text, langage de marqueurs représentant des géométries vectorielles - utilisé dans des systèmes d'informations géographiques (SIG).